HWE est un sigle qui peut désigner :
 Hardy–Weinberg equilibrium (en français, loi d'Hardy-Weinberg), une théorie de génétique des populations.
Horner-Wadsworth-Emmons, une réaction chimique qui permet l'obtention d'alcène.

hwe est un nom qui peut désigner :
 hwe, une lettre additionnelle de l’alphabet cyrillique qui était utilisée dans l’écriture de l’abkhaze.

Voir aussi 
 Réaction de Horner-Wadsworth-Emmons ou réaction HWE, une réaction chimique qui permet de former un alcène à partir d'un composé carbonylé et d'alkylphosphonates